Il singolare  dello  Swiss Indoors Basel 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Roger Federer, che ha battuto in finale Kei Nishikori 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Novak Đoković (semifinale)
 Andy Murray (ritirato per infortunio al gluteo)
 Roger Federer (campione)
 Tomáš Berdych (primo turno)

  Mardy Fish (primo turno, ritirato per infortunio alla coscia)
  Janko Tipsarević (primo turno, ritirato per infortunio al ginocchio sinistro)
  Andy Roddick (quarti di finale)
  Viktor Troicki (primo turno)

Qualificati 

  Michael Lammer (secondo turno)
  James Blake (secondo turno)

  Łukasz Kubot (secondo turno)
  Tobias Kamke (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Swiss Indoors Open 2011
ATP World Tour 2011